Ира́клион () — община (дим) в Греции на севере Крита на побережье Критского моря в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 244,613 квадратного километра. Плотность 711,3 человека на квадратный километр. Административный центр — Ираклион. Димархом на местных выборах 2014 года избран Василиос-Еорьос Ламбринос ().

Создана в 1924 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Ираклион присоединены упразднённые общины Горголайни, Неа-Аликарнасос, Палиани и Теменос.

Административное деление 

Община (дим) Ираклион делится на 5 общинных единиц.

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ираклион